Huis Zähringen, een Duits adellijk huis
 Slot Zähringen, het kasteel waar zij woonden